La Blanca puede referirse a:
La Blanca, localidad del condado de Hidalgo.
La Blanca, sitio arqueológico ubicado en el municipio de Melchor de Mencos.
La Blanca, municipio de Guatemala.